Двадцать девятый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран со 12 октября 1974 года по 24 мая 1975 года. Победителем стал ЦСКА.

Класс «А». Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены все прошлогодние команды и лучшая команда первой лиги, количество участников увеличилось до 10. Команда, занявшая последнее место, выбывала из турнира, занявшая предпоследнее место играла переходные матчи со второй командой первой лиги. В чемпионате было три перерыва: 5 – 14 ноября 1974, 7 декабря 1974 – 15 января 1975, 7 марта – 25 апреля 1975 года, во время которых сборные и клубы выступили в различных международных турнирах.
ЦСКА, под руководством нового тренера, за три тура до конца первенства вернул себе звание чемпиона.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
 Владимир Петров (ЦСКА) – 53 очка (27 + 26)
 Борис Михайлов (ЦСКА) – 51 очко (40+11)
 Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) – 48 очков (34+14)
 Владимир Викулов (ЦСКА) – 41 очко (17+24)
 Валерий Харламов (ЦСКА) – 39 очков (15+24)
 Александр Бодунов («Крылья Советов» Москва) – 38 очков (29+9)
 Валерий Белоусов («Трактор» Челябинск) – 37 очков (21+16)
 Геннадий Маслов («Крылья Советов» Москва) – 37 очков (20+17)
 Юрий Лебедев («Крылья Советов» Москва) – 37 очков (19+18)
 Анатолий Картаев («Трактор» Челябинск) – 35 очков (22+13)
 Александр Якушев («Спартак» Москва) – 35 очков (16+19)

Лучшие снайперы 
 Борис Михайлов (ЦСКА) – 40 шайб
 Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) – 34 шайбы
 Александр Бодунов («Крылья Советов» Москва) – 29 шайб
 Владимир Петров (ЦСКА) – 27 шайб
 Сергей Капустин («Крылья Советов» Москва) – 23 шайбы
 Анатолий Картаев («Трактор» Челябинск) – 22 шайбы
 Валентин Козин (« Химик» Воскресенск) – 21 шайба
 Александр Голиков («Химик» Воскресенск) – 21 шайба
 Валерий Белоусов («Трактор» Челябинск) – 21 шайба
 Владимир Орлов («Торпедо» Горький) – 21 шайба

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

Факты чемпионата

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах «Крылья Советов» - «Торпедо» – 12-2 и ЦСКА - «Химик» – 10-2. 
Самыми результативными стали матчи «Крылья Советов» - «Динамо» Рига – 11-5, и ЦСКА - СКА – 11-4. 
Наименее результативными стали матчи ЦСКА со «Спартаком» – 0-1, и «Химика» с рижским «Динамо» – 1-1.

Переходные матчи 
Второй год подряд за право играть в высшей лиге боролись команды из Свердловска и Ленинграда. Одержав победы в обеих играх (27 мая в Свердловске и 30 мая в Ленинграде), СКА и на этот раз сохранил место в высшем дивизионе.

«Автомобилист» Свердловск - СКА Ленинград – 0:2, 2:6.

Класс «А». Первая лига 
К играм были допущены все участники прошлого сезона, за исключением победителя, перешедшего в высшую лигу, и 2 лучшие команды второй лиги. Дивизион был расширен с 13 до 14 команд. Победитель получал право играть в высшей лиге, вторая команда – играть переходные матчи с предпоследней командой высшей лиги, две последние команды переходили во вторую лигу.
Матчи прошли с 7 октября по 10 апреля.

Лучший бомбардир – Геннадий Капкайкин («Сибирь» Новосибирск) - 50 шайб.

Класс «А». Вторая лига 
В связи с расширением высшей и первой лиг, количество команд уменьшилось с 28 до 26. К участию были допущены команды прошедшего сезона, кроме первых и последних команд зон, перешедших соответственно в первую лигу и в класс «Б», и две лучшие команды класса «Б». Место расформированной «Днепроспецстали» занял чемпион ЛатССР «Латвияс Берзс» (3-е место в первой зоне класса «Б»).
Победители зон получали право играть в первой лиге, последние команды переходили в класс «Б». По окончании сезона было решено снова расширить лигу до 28 команд, барнаульский «Мотор» на следующий сезон был оставлен во второй лиге.

Западная зона

Восточная зона

Класс «Б» 
Количество участников увеличилось с 24 до 26.

Предварительный этап 
Игры прошли в 3 зонах в 4 круга. По две лучшие команды выходили в финал.

1-я зона 

Матчи за право участия в турнире

«Темп» Загорск - «Текстильщик» Павловский Посад – 3-1, 2-8.

Зональный турнир

2-я зона

3-я зона 
Команда «Гранит» Дальнегорск, проведя 2 игры, снялась с соревнований.

Финал 
Матчи прошли с 10 по 17 марта в Глазове.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1974-75 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1970/1971 - 1974/1975. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1970/1971 - 1974/1975. Справочник. Москва. 2013.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1973-1974
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1974—1975
 http://www.hockeystars.ru/art1975.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1974 год в хоккее
1975 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1975 году
Чемпионаты СССР в 1974 году